Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie Fairy Tail, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung. Der Anime umfasst derzeit drei Staffeln, mehreren OVAs und zwei Anime-Kinofilmen. Zudem wurde eine zehnteilige Spin-off-Serie namens Fairy Tail Zero nach 90 Episoden der zweiten Staffel gesendet, die als Teil der Staffel angesehen wird, da danach weitere zwei Episoden der zweiten Staffel gesendet wurden.

Übersicht

Staffel 1 
Die ersten drei Episoden wurden in der Kazé Anime Night 2017 am 29. August 2017 im Kino auf Deutsch erstaufgeführt. Anime on Demand begann ab Oktober 2017 mit der Veröffentlichung von Doppelfolgen im Wochenrhythmus. Viele der Episoden wurden aber bereits vor dem Rhythmus von Kazé auf DVD und Blu-ray erstveröffentlicht.

Staffel 2 
Die Streaming-Plattform Anime on Demand begann ab Januar 2020 mit der Veröffentlichung von Doppelfolgen im Wochenrhythmus. Viele der Episoden wurden aber bereits vor dem Rhythmus von Kazé auf DVD und Blu-ray erstveröffentlicht.

Filme 
Phoenix Priestess erschien sechs Tage vor offizieller Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray auf Anime on Demand erstmals mit deutscher Synchronisation.

Dragon Cry spielt nach Episode 284 (Kapitel 437), wobei Episode 320 eine direkte Verbindung zum Film enthält. Dragon Cry erschien sowohl in Japan als auch in Deutschland vor der Veröffentlichung der dritten Staffel (278–328).

Weblinks 
 Episodenliste (1–175), (176–265), (266–277), (278–328) bei TV Tokyo (japanisch)

Einzelnachweise 

Fairy Tail